Il Fischer Grand Prix 1978 è stato un torneo di tennis giocato sintetico indoor del Wiener Stadthalle di Vienna in Austria. È stata la 4ª edizione del torneo che fa parte del Colgate-Palmolive Grand Prix 1978. Il torneo si è giocato dal 23 al 29 ottobre 1978.

Campioni

Singolare maschile

 Stan Smith ha battuto in finale  Balázs Taróczy 4–6, 7–6, 7–6, 6–3

Doppio maschile

 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy hanno battuto in finale  Bob Hewitt /  Frew McMillan 6–3, 6–7, 6–4

Collegamenti esterni